L'ensemble Antiphona est un ensemble musical français spécialisé dans l'interprétation de musiques anciennes.

Historique 
L’ensemble vocal Antiphona, créé en 1996 par Rolandas Muleika qui en assure la direction artistique, s’attache depuis plusieurs années à diffuser un vaste répertoire d’œuvres, souvent inédites, allant de la musique médiévale à la création contemporaine, en mettant l’accent sur la musique baroque  régionale et méridionale.

L’ensemble établit souvent sa programmation en adéquation avec des lieux de concert, leur histoire et les évènements qui les mettent en valeur et s’adapte aux nécessités du répertoire exécuté pour restituer l’image sonore et l’esthétique de chaque époque.

En collaboration avec des musicologues, les chanteurs et les instrumentistes d’Antiphona s’attachent à exhumer des œuvres oubliées du patrimoine régional, national et européen, interprétées sur instruments anciens.

L'ensemble s'attache à créer au moins une œuvre nouvelle chaque année. Il a redécouvert et créé les manuscrits des Pénitents Noirs de Villefranche-de-Rouergue, ainsi que des œuvres inédites de Zelenka (Cour de Dresde).

Basé à Toulouse, l’ensemble se produit tant sur le territoire de Midi-Pyrénées qu’à l’échelle nationale. Il a été invité à se produire sur des scènes nationales (scène nationale du Parvis de Tarbes) et conventionnées (scène d’Odyssud-Blagnac) et dans plusieurs grands festivals tels que le Festival international de musique sacrée de l’abbaye de Sylvanès, le festival des Lumières à Sorèze, le Festival de Guebwiller, le Festival baroque en Provence, le festival international Toulouse les Orgues, les Nuits musicales en Armagnac.

L’ensemble Antiphona est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, la région Midi-Pyrénées, le département de la Haute-Garonne et la ville de Toulouse.

Rolandas Muleika, directeur artistique 
Chef de chœur et chef d’orchestre d’origine lituanienne, Rolandas Muleika est issu de la maîtrise et de l’Académie de musique et de théâtre de Lituanie (Vilnius) ainsi que du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Il complète sa formation de direction d’orchestre auprès de Sergiu Celibidache.

Fondateur du chœur et de l’orchestre de la cathédrale de Vilnius, il a dirigé l’Orchestre philharmonique de Lituanie, le Chœur grégorien de Paris, et de nombreuses formations en tant que chef invité.

Il est régulièrement sollicité par de grands festivals et se produit également à l’étranger. Il a dirigé dans plusieurs pays d’Europe, en Russie, en Chine populaire, en Corée du Sud et au Liban.

Depuis 1991, il enseigne au conservatoire de Toulouse, à l’école nationale de musique du département de l’Aveyron, dans divers centres polyphoniques (Nancy, Metz, Luxembourg, Bourgogne, Poitou-Charente), ainsi qu’au sein de différentes académies (Saint-Bertrand de Comminges, Sées, académie de chant du festival de Saint-Céré/Haut Quercy).

Ce volet pédagogique de sa carrière ainsi qu’une formation complète, lui permettent d’aborder aujourd’hui, dans le respect stylistique et esthétique qui s’impose, un répertoire qui couvre plusieurs siècles de musique.

En 1996, il fonde l’ensemble Antiphona et, entouré de jeunes artistes nationaux et internationaux, il met en lumière, dans le respect stylistique et esthétique qui s’impose, un répertoire vocal et instrumental qui couvre plusieurs siècles de musique d’un patrimoine mondial inédit ou peu connu.

L'« Heure musicale au Gesù » 

Depuis 2016, Rolandas Muleïka a souhaité mettre en valeur notre lieu de concert principal avec une série de 5 prestations visant à vous transporter dans des époques et des lieux différents lors de sa saison artistique « L'Heure musicale au Gesù ». 

Chaque fois dans un endroit nouveau au sein de l'église du Gesù (située au 22 bis rue des Fleurs à Toulouse) avec un jeu de lumières adapté au programme et à la période de l'année, l'Ensemble Antiphona propose une heure durant de partager un morceau d'histoire de la musique.

Discographie 
 1996 : Missa In Assumptione Beatae Mariae Virginis - François d'Agincourt (1684-1758) Jean-Patrice Brosse - orgues de Saint-Bertrand-de-Comminges
Chœur Antiphona - direction Rolandas Muleika -  Pierre Vérany
 1996 : « Vêpres de l’Assomption - Le Vœu de Louis XIII » - Jean-François Dandrieu (1681-1738)
Jean-Patrice Brosse - orgues de Saint-Bertrand-de-Comminges
Concerto Rococo - Chœur Antiphona - Maîtrise du conservatoire de Toulouse
direction Rolandas Muleika -  Pierre Vérany
 1997 : Messe Agatange - Anonyme toulousain 
Jean-Patrice Brosse - orgues de Saint-Bertrand-de-Comminges
Concerto Rococo - Chœur Antiphona - direction Rolandas Muleika -  Pierre Vérany 
 1998 : « Les Saints Fondateurs de l’ordre cistercien et la Vierge Marie »
Chœur Antiphona - Maîtrise du conservatoire de Toulouse - direction Rolandas Muleika - Éd. Gers  - Gascogne
 2002 : De Profundis ; Les œuvres mystiques de Franz Liszt
Pascal Amoyel, piano - Chœur Antiphona - direction Rolandas Muleika - Éd. Ogam
 2006 : Rome baroque. Histoires sacrées romaines - Cathédrale Saint-Étienne de Toulouse
Ensemble Antiphona - direction Rolandas Muleika
 2017 : "Occitane baroque des pénitents noirs" - direction Rolandas Muleika
 2021 : "Grands motets - Joseph Valette de Montigny" - Direction Rolandas Muleika.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 Page Myspace de l’Ensemble Antiphona

Ensemble français de musique classique
Antiphonia
Antiphonia
Musique classique en région Occitanie
Musique à Toulouse
Formation de musique classique fondée dans les années 1990